Tablica obejmuje 42 najdłuższe rzeki w Szwecji:

Przypisy 

 
Listy rzek